Der Begriff Weizeneule bezeichnet einen Komplex von drei nahe verwandten Arten der Gattung Euxoa, auch Euxoa tritici-Komplex genannt, die man früher als eine einzige Art auffasste. Die drei Arten sind:
 Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)
 Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
 Euxoa eruta (Hübner, 1827)